Richtgröße steht für:

 Richtgröße, Begriff aus der Mechanik, siehe Federkonstante
 Richtgröße (Arzneimittel), Begriff aus dem Vertragsrecht für Kassenärzte in Deutschland